Round Mountain (Alabama)
 Round Mountain (Californie)
 Round Mountain (Nevada)
 Mine de Round Mountain
 Round Mountain (Texas)

Voir aussi 
 Bataille de Round Mountain, combat de la guerre de Sécession.

Homonymie de localités aux États-Unis